Сорана Кирстя і Анастасія Павлюченкова були чинними чемпіонками. Вони обидві цього разу виступали, але разом з іншими партнерками. 
Кирстя грала в парі з Марією Кириленко, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Аліса Клейбанова і Катерина Макарова, 6–3, 2–6, 10–8. 
Павлюченкова грала в парі з Араван Резаї, але змушені були знятись з турніру перед матчем першого кола проти пари Полона Герцог і Іоана Ралука Олару.

Сіяні пари 

  Сорана Кирстя /  Марія Кириленко (фінал)
  Аліса Клейбанова /  Катерина Макарова (чемпіонки)
  Петра Цетковська /  Луціє Градецька  (1-ше коло)
  Марія Кондратьєва /  Софі Лефевр (півфінал)

Сітка

Фінальна частина

Посилання 
 Draw 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, парний розряд
Marrakech Grand Prix